Domingos Sávio (santo católico)
 Domingos Savio (político)
 São Domingos Sávio (Humaitá), bairro
 Domingos Sávio Teixeira Lanna, político brasileiro

Desambiguações de antropônimos